Dick Dreux, een Nederlandse schrijver
 Dreux (Frankrijk), een plaats en gemeente in Frankrijk
 Drogo, een oude Franse mansnaam
 Graafschap Dreux, een middeleeuws graafschap